Лобня — многозначное слово:
 Лобня — город в Московской области России;
 Лобня — узловая железнодорожная станция Савёловского направления Московской железной дороги в одноимённом городе Московской области;
 «Лобня» — российский футбольный клуб из города Лобни Московской области.